Мейнандер () — шведская фамилия. Известные носители:

 
  (род. 1967) — финская писательница (драматург).
 Мейнандер, Николай Адольфович (XIX век) — генерал-майор российской армии.
  (1910—1985) — финский учёный и политик.
 Мейнандер, Хенрик (род. 1960) — финский историк.